Will Johnson (voetballer), Canadees voetballer
 Will Johnson (politicus), Nederlands-Antiliaans onderwijzer, schrijver en politicus
 Will Johnson (muzikant), Amerikaans singer-songwriter